Такмичење у бацању диска за жене на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки, (Јапан) одржано је 27. и 29. августа на Нагаји стадиону.

Титулу светске првакиње из Хелсинкија 2005. одбранила је Франка Дич из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичарки из 19 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2007. године је пре почетка светског првенства (25. августа 2007) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

Освајачи медаља

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +8

Резултати

Квалификације 
У такмичењу је учествовало 28 такмичарки из 24 земље подељене у две групе по 14. Квалификациона норма за пласман у финале била је 61,50 м. 8  такмичарки је ушло у финале пребацивши норму (КВ) а 4 су се пласирале на основу резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група А у 10:00, група Б у 11:30 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 29. августа 2007. године у 19:45 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању диска на сајту ИААФ

Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном
Бацање диска